Ring steht für:

 Ring (Schmuck), kleiner Schmuckgegenstand
 Ring (Heraldik), in der Heraldik eine gemeine Figur

 Ring (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

 Kreisring, Fläche zwischen zwei konzentrischen Kreisen
 Ring (Mengensystem), Mengenring, in der Mathematik
 Ring (Algebra), algebraische Struktur in der Mathematik

 Ringakzent, ringförmiges diakritisches Zeichen über einem Buchstaben
 Ring (Einheit), diverse historische Maße

 Ringstraße, konzentrische Verkehrslinie von Städten und Stadtagglomerationen
 Ring (Marktplatz), in Böhmen und Schlesien ein Marktplatz (zu poln. rynek)
 Rundstrecke, Rennstrecke
 Ring (Kampfsport), ein abgegrenzter Kampfplatz (Boxring, Dohyō u. a., im Ringen Matte)
 Markierung im Schießsport, siehe Schießscheibe
 Bohrhaken mit ringförmiger Öse, siehe Liste der Kletterbegriffe #R

 Hexenring, Wuchsbilder von Pilz-Fruchtkörpern
 Planetenring, scheibenförmiges Gebilde um Himmelskörper
 Schwimmring, ringförmige Schwimmhilfe 
 Rettungsring, Wasserrettungsmittel 
 Ringverein, eine nach außen hin abgeschlossene Organisation
 Ring (CPU), Berechtigungslevel für Prozesse beim Multitasking

 Tragring, historisches Transportgerät

Ring heißen folgende geographische Objekte:

 Basel-Am Ring, Stadtteil der Stadt Basel, Schweiz
 Ring (Biel), Platz in Biel/Bienne im Kanton Bern in der Schweiz
 Ring (Gemeinde Hartberg), Ortsteil von Hartberg in der Steiermark
 Ring (Wisconsin), im Winnebago County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

 diverse Straßenzüge, siehe Ringstraße
 Ring (Opole), Marktplatz in Oppeln
 Ring (Gliwice), Marktplatz in Gleiwitz

 Ring (Pass), Kamm beziehungsweise Sattel vom Almtal zum Steyrlingtal, Oberösterreich
 Ring Rock, Klippe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

Ring oder ring, Namen von Organisationen, Werktitel:

 Ring (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Smart-Home-Technologien
 Deutscher Ring, Versicherungsgruppe
 Ernst Pieper Ring-Verlag, theosophischer Verlag (1908 bis 1935)
 Ring (Mobilfunk), deutscher Mobilfunkanbieter
 Ring International Holding, österreichischer Büroartikelhersteller
 Vereinigung Ring, Künstlervereinigung

 Ring (Zeitschrift), Zeitschrift für künstlerische Kultur
 Ring (Album), viertes Studioalbum der japanischen Sängerin Miliyah Katō, 2009
 Ring – Das Original, japanische Filmreihe
 Ring (Film), US-amerikanischer Film
 Der Ring (Musical), Musical von Frank Nimsgern und Daniel Call
 Kurzform für Der Ring (Lehrgedicht) von Heinrich Wittelwiler
 Kurzform für Der Ring des Nibelungen, Opernzyklus von Richard Wagner

Siehe auch:

 Ringe
 Ring Ring
 Der Ring (Begriffsklärung)
 The Ring
 tom Ring